Dimension Zero — шведская группа, играющая в жанре мелодичный дэт-метал.

История 
Dimension Zero родом из города Гётеборга в Швеции, играющая мелодичный дэт-метал, образовалась в 1995 году как сайд-проект тогдашнего гитариста In Flames Йеспера Стрёмблада (игравшего в группе на басу) и Гленна Люнгстрёма (основной гитарист). Бывший барабанщик\вокалист группы Marduk Йоаке Готхберг позже присоединился в качестве основного вокалиста, а Ханс Нильсон (Diabolique, Crystal Age) сел за ударную установку.

Второй гитарист Фредрик Йоханссон, оставшийся после записи EP, покинул группу, а его место занял Даниэль Антонссон (Soilwork, Pathos, Dark Tranquillity). После записи второго альбома Гленн Люнгстрём покинул группу по личным убеждениям, и Йесперу пришлось переключиться на гитару. Вдвоём им пришлось временно нанять Никласа Андерссона (гитарист группы Lord Belial) для игры на бас-гитаре, и уже тогда все вместе они отправились в студию для записи своего третьего альбома.

В плане звучания музыки они были представлены как исполнители «старой школы» дэт-метала в диапазоне At the Gates, Unleashed, и Defleshe. Однако мелодичные соло ранних In Flames также присутствуют.

Текущий состав:
 Йоаке Готхберг — вокал
 Йеспер Стрёмблад — гитара
 Даниэль Антонссон — гитара
 Никлас Андерссон (сессионный участник) — бас-гитара
 Ханс Нильсон — ударные

Дискография 
 Penetrations from the Lost World (1997), War Music
 Silent Night Fever (2002), Regain
 This is Hell (2003), Regain
 He Who Shall Not Bleed (2007), Vic Records

Мелодик-дэт-метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы из Гётеборга